Никола́й Я́ковлевич За́йцев (25 марта 1923; село Крупки Оршанского уезда Витебской губернии — 18 февраля 2012, город Минск) — Герой Советского Союза (1945), полковник (1975), военный лётчик 1-го класса (1954), кандидат философских наук (1982), доцент (1983).

Биография 

Родился 25 марта 1923 года в селе Крупки Оршанского уезда Витебской губернии. В 1940 году окончил 9 классов школы. В марте-августе 1941 года прошёл обучение в 121-й учебной авиаэскадрилье ГВФ (города Гомель и Актюбинск).

В армии с августа 1941 года. В сентябре 1943 года окончил Чкаловскую военную авиационную школу лётчиков (город Оренбург). В сентябре-октябре 1943 — лётчик 2-й учебно-тренировочной авиационной эскадрильи (город Дмитров Московской области). С октября 1943 года служил лётчиком и старшим лётчиком в штурмовом авиаполку, находившемуся в тылу на доукомплектовании (в посёлке Михнево Московской области).

Участник Великой Отечественной войны: в феврале 1944 — мае 1945 — старший лётчик и командир звена 996-го штурмового авиационного полка 224-й штурмовой авиационной дивизии 8-го штурмового авиационного корпуса 8-й Воздушной Армии (1-й и 4-й Украинские фронты). Участвовал в Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Западно-Карпатской, Моравска-Остравской и Пражской операциях. За время войны совершил 185 боевых вылетов на штурмовике Ил-2 (из них 140 — на штурмовку живой силы и техники противника), в 12 воздушных боях сбил 2 самолёта противника.

За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года старшему лейтенанту Зайцеву Николаю Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжал службу в ВВС заместителем командиров авиаэскадрилий в штурмовом и истребительном авиаполках (в Львовском и Прикарпатском военных округах). В 1950 году окончил Высшие офицерские лётно-тактические курсы ВВС. Служил командиром авиаэскадрильи истребительного авиаполка (в Белорусском и Северном военных округах).

С апреля 1953 года служил в морской авиации командиром авиаэскадрильи истребительного авиаполка, заместителем начальника штаба истребительной авиадивизии по командному пункту и начальником штаба истребительного авиаполка (ВВС Северного флота). Освоил реактивные истребители МиГ-15 и МиГ-17. В 1958 году окончил академические курсы при Военно-морской академии. Продолжал служить начальником штаба истребительного авиаполка (ВВС Северного флота). С июня 1960 года подполковник Н. Я. Зайцев — в запасе.

В 1966 году окончил Белорусский государственный университет. Работал учителем в школе в Минске, с 1967 года — преподавателем на кафедре философии Белорусского государственного университета.

Жил в Минске. Умер 18 февраля 2012 года. Похоронен на Восточном кладбище в Минске.

Награды и звания 
 Медаль «Золотая Звезда» (29.06.1945);
 орден Ленина (29.06.1945);
 3 ордена Красного Знамени (30.10.1944; 22.12.1944; 17.05.1945);
 2 ордена Отечественной войны 1-й степени (16.02.1945; 11.03.1985);
 3 ордена Красной Звезды (17.04.1944; 1954; 30.12.1956);
 орден «За службу Родине» 3-й степени (15.04.1999);
 медаль «За боевые заслуги» (19.11.1951);
 другие медали;
 иностранные награды.
 Почётный гражданин Крупского района (2007).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Выпускники Белорусского государственного университета
Лётчики Великой Отечественной войны
Преподаватели Белорусского государственного университета
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Почётные граждане Крупского района